Путь смерти  (нем . Der Weg des Todes) — немецкий немой драматический фильм 1917 года режиссёра Роберта Рейнерта с Марией Карми, Карлом де Фогтом и Конрадом Фейдтом в главных ролях. Фильм был снят в конце 1916 года и выпущен в следующем году. Считается потерянным.

Сюжет 
Граф и его жена Мария живут в счастливом браке, пока в их жизнь не вторгается незнакомец. Чтобы избавиться от него, оба решают покинуть страну и поселиться в старинном замке с несколькими подземельями, но незнакомец находит чету. Неожиданно появившись на вечеринке, он призывает Марию на ночное свидание. Прибыв в указанное место, женщина узнаёт в таинственном преследователе своего бывшего любовника Рольфа, с которым она познакомилась, работая проституткой. Рольф стремится вернуть Марию. Желая избавиться от назойливого поклонника, женщина запирает его в одном из подземелий. Терзаясь муками прошлого, Мария освобождает Рольфа, после чего рассказывает мужу правду и умирает, вдохнув ядовитых испарений.

Производственные примечания 
«Путь смерти» был снят в конце 1916 года и запрещен к показу для молодёжной аудитории. Четырехактный фильм прошёл цензуру в январе 1917 года и имел длину 1538 или 1545 метров в зависимости от версии. Премьера состоялась в феврале 1917 года. Демонстрация фильма в Вене началась 14 сентября 1917 года.

Картина стала дебютной для актёра Конрада Вейдта. Декорации были созданы Робертом А. Дитрихом.

Примечания

Веб ссылки 
 Der Weg des Todes in der Internet Movie Database (englisch)
 Der Weg des Todes bei The German Early Cinema Database, DCH Cologne.
 Der Weg des Todes bei filmportal.de

Фильмы-драмы
Немые фильмы Германии
Чёрно-белые фильмы
Фильмы Германии
Фильмы 1916 года